Габриэла Дабровски и Елена Остапенко — победительницы турнира.

Общая информация 
В парном турнире главный приз завоевала пара без посева Габриэла Дабровски и Елена Остапенко. В финале они переиграли восьмых номеров посева Андрею Клепач и Марию-Хосе Мартинес-Санчес. Прошлогодние чемпионки — Абигейл Спирс и Катарина Среботник — не защищали свой титул, но обе сыграли на турнире. Спирс в паре с Алицией Росольской и Среботник в дуэте Сюко Аояма не смогли преодолеть рубеж первого раунда.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Латиша Чан (Второй раунд)
  Барбора Стрыцова /  Луция Шафаржова (Второй раунд, отказ)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Се Шувэй (Первый раунд)
  Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску (Отказ)
  Чжань Хаоцин /  Ян Чжаосюань (Второй раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Финал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2018